Marlon – nome proprio di persona italiano maschile
 Marlon – personaggio della saga di libri e film de La tribù del pallone
 Marlon – serie televisiva statunitense del 2016
 Marlon Santos da Silva Barbosa – calciatore brasiliano